Różopole peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Różopole, un village du powiat de Konin ;
 Różopole, un village du powiat de Krotoszyn.